Dans le monde fictif des Royaumes oubliés, le Zhentarim  est une organisation sinistre visant à exploiter toutes les ressources de Féerune à ses propres fins. Le Zhentarim est une organisation maléfique dont le but est de dominer le territoire allant de la Mer de Lune au nord de la Côte des Épées. Étant à la base une société secrète, le Zhentarim a ouvertement opéré dans la région de la Mer de Lune, particulièrement autour de Château-Zhentil, sa base d'opérations. Le Zhentarim est actuellement dirigé par Fzoul Chembryl, Élu de Baine et Grand Seigneur du Zhentarim.

Terminologie Zhent 

En raison du fait que le Zhentarim est originaire d'une ville au nom similaire, différents termes sont usités dans les royaumes.

Zhent Une personne originaire de Château-Zhentil. Tous les Zhents ne sont pas membres du Zhentarim.
Zhentilar Un terme désuet utilisé pour distinguer les gardes de Château-Zhentil des membres du réseau.
Zhentarim Pouvant être utilisé au singulier ou au pluriel, il réfère à un membre du réseau, ou au réseau lui-même.
Zhentish Terme incorrect, son utilisation est sujette à moquerie, même dans les pays hostiles aux Zhents.

Organisation des Royaumes oubliés